HVO ist die Abkürzung für:
 Hawaiian Volcano Observatory, ein Institut für Vulkanforschung in den Vereinigten Staaten
 Historischer Verein für Oberfranken
 Hrvatsko vijeće obrane (Kroatischer Verteidigungsrat), die Armee der Kroaten in Bosnien-Herzegowina während des Bosnienkriegs
 Hydriertes Pflanzenöl (Hydrogenated vegetable oil oder Hydrotreated vegetable oil), u. a. NeXBTL
 Obervolta, historischer ISO-3166-1-Code

HvO ist die Abkürzung für:
 Helfer vor Ort, Unterstützung für den Rettungsdienst

Siehe auch:
 HVÖ

HVO